Sumulong ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Sumulong (1875–1942), philippinischer Politiker
 Lorenzo Sumulong (1905–1997), philippinischer Politiker
 Victor Sumulong (1946–2009), philippinischer Politiker